AVK kan syfta på:
 Avk – en tidigare trafikplatssignatur i det svenska järnvägsnätet, se Almvik, Västerviks kommun
 AVK – ett läkemedel/behandling, se Antivitamin K-behandling
 AVK – en organisation bildad i Tyskland av Hermann Kriebel, se Arbeitsgemeinschaft der Vaterländischen Kampfverbände
 AVK – en flygplats i provinsen Övörkhangai i Mongoliet, se Arvaikheer Airport
 AVK Holding

Akronymer